Кратер Гаврилов () — древний крупный ударный кратер в северном полушарии на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь советского инженера-ракетостроителя Александра Ивановича Гаврилова (1884—1955) и советского астронома Игоря Владимировича Гаврилова (1928—1982); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Костинский на западе; кратер Олькотт на западе-северо-западе; кратер Меггерс на северо-западе; кратер Вернадский на севере, кратер Зидентопф на северо-востоке, кратер Хофмейстер на востоке, кратер Резерфорд и огромный кратер Менделеев на юго-востоке; кратер Ветчинкин на юге; кратер Мещерский на юго-западе. На западе расположены две цепочки кратеров ориентированных в направлении юг-север. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 61,6 км, глубина 

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, умеренно разрушен. Северо-восточная и южная части вала перекрыты небольшими кратерами. Средняя высота вала  объем кратера составляет приблизительно  Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, имеется небольшое возвышение в центре.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гаврилов K относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Снимки кратера с борта Аполлона-16.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны